Faouzi Abdelghani – calciatore marocchino
 Magdi Abdelghani – ex calciatore egiziano
 Mohamed Ben Ahmed Abdelghani – militare, politico e ministro algerino